Dianous  — род жуков-стафилинид из подсемейства Steninae. Род включает около 200 видов.

Распространение 
Большая часть из 200 видов распространена в Ориентальной области и восточной Палеарктике. 78 видов в Китае. Один вид (околоводный бореомонтанный Dianous coerulescens) широко распространён в Голарктике.

Виды Европы 
В фауне Европы представлены следующие виды и подвиды:

 Вид Dianous coerulescens (Gyllenhal, 1810)
 Подвид Dianous coerulescens hispanus Puthz, 2002
 Подвид Dianous coerulescens italus Puthz, 2002
 Подвид Dianous coerulescens coerulescens (Gyllenhal, 1810)

Описание 
Мелкие жуки, длина D. coerulescens около 5 мм. От близкого рода Stenus (у которого нет висков и глаза крупные), отличается тем, что длина висков примерно равна половине диаметра глаза, которые занимают только часть бока головы. Глаза крупные и выпуклые. Лапки пятичлениковые (формула лапок 5—5—5). Задние тазики конической формы. Встречаются у водопадов и по берегам горных ручьёв.

Систематика 
Род Dianous был выделен английским энтомологом Джорджем Самуэллем (George Samouelle) в 1819 году и в настоящее время включает около 200 виды:

 Dianous acuminifer Puthz, 1984
 Dianous adonis Puthz, 2000
 Dianous aeneus Cameron, 1930
 Dianous aequalis Zheng, 1993
 Dianous aereus Champion, 1919
 Dianous alcyoneus Puthz, 2000
 Dianous alternans Zheng, 1993
 Dianous amamiensis Sawada, 1960
 Dianous amicus Puthz, 1988
 Dianous anatolicus Korge, 1971
 Dianous andrewesi Cameron, 1914
 Dianous angulifer Puthz, 2000
 Dianous annandalei Bernhauer, 1911
 Dianous arachnipes Puthz, 1971
 Dianous araeocerus L. Benick, 1933
 Dianous assamensis Cameron, 1927
 Dianous ater Puthz, 2000
 Dianous atrocoeruleus Puthz, 2000
 Dianous atrocyaneus Puthz, 2000
 Dianous atroviolaceus Puthz, 2000
 Dianous aurichalceus Champion, 1920
 Dianous azureus Champion, 1919
 Dianous baliensis Rougemont, 1984
 Dianous banghaasi Bernhauer, 1916
 Dianous bashanensis Zheng, 1994
 Dianous benicki Puthz, 1981
 Dianous bhotius Rougemont, 1987
 Dianous bhutanensis Rougemont, 1985
 Dianous bioculatus Puthz, 2000
 Dianous bifoveifrons Champion, 1921
 Dianous bimaculatus Cameron, 1927
 Dianous boops Puthz, 1988
 Dianous bracteatus Champion, 1920
 Dianous brevicornis Puthz, 2000
 Dianous brevitarsis Puthz, 1990
 Dianous burckhardti Puthz, 1988
 Dianous caeruleonotatus Champion, 1919
 Dianous calceatus Puthz, 1990
 Dianous camelus Puthz, 1990
 Dianous cameroni Champion, 1919
 Dianous cameronianus Jarrige, 1951
 Dianous carinipennis Bernhauer, 1914
 Dianous cebuensis Puthz, 2000
 Dianous chalybeus LeConte, 1863
 Dianous championi Cameron, 1920
 Dianous chetri Rougemont, 1980
 Dianous chinensis Bernhauer, 1916
 Dianous coeruleomicans Puthz, 1997
 Dianous coeruleotinctus Puthz, 2000
 Dianous coeruleovestitus Puthz, 2000
 Dianous coerulescens Gyllenhal, 1810
 Dianous concretus Puthz, 1988
 Dianous consors Cameron, 1927
 Dianous convexifrons Puthz, 1995
 Dianous corticicola Puthz, 1972
 Dianous cribrarius Champion, 1919
 Dianous cruentatus L. Benick, 1942
 Dianous cupreoaeneus Champion, 1923
 Dianous cupreogutta Puthz, 2000
 Dianous cupreostigma Puthz, 1984
 Dianous cupreoviolaceus Puthz, 1997
 Dianous cyaneocupreus Puthz, 2000
 Dianous cyaneovirens Cameron, 1930
 Dianous cyanogaster Champion, 1919
 Dianous dajak Puthz, 1988
 Dianous davaomontium Puthz, 1974
 Dianous distigma Champion, 1919
 Dianous dubiosus Puthz, 2000
 Dianous electrigutta Puthz, 2000
 Dianous elegans Yablokov-Khnzoryan, 1957
 Dianous elegantulus Zheng, 1993
 Dianous emarginatus Zheng, 1993
 Dianous emeiensis Zheng, 1993
 Dianous fauveli Puthz, 2000
 Dianous femoralis Cameron, 1927
 Dianous festinus Herman, 2001
 Dianous flavicoxatus L. Benick, 1928
 Dianous flavoculatus Puthz, 1997
 Dianous flavoguttatus Puthz, 1980
 Dianous fluctivagus Puthz, 1990
 Dianous frater Cameron, 1927
 Dianous freyi L. Benick, 1940
 Dianous gemmosus Puthz, 2000
 Dianous gonggamontis Puthz, 2000
 Dianous gongen Watanabe, 1984
 Dianous gracilipes Champion, 1921
 Dianous gracilis Puthz, 1978
 Dianous grandistigma Puthz, 2000
 Dianous gregarius Rougemont, 1985
 Dianous hainanensis Puthz, 1997
 Dianous hammondi Rougemont, 1980
 Dianous haraldi Puthz, 2000
 Dianous hirsutus Rougemont, 1983
 Dianous hummeli Bernhauer, 1936
 Dianous hygrobius L. Benick, 1932
 Dianous inaequalis Champion, 1919
 Dianous inconspicuus Rougemont, 1985
 Dianous iridicolor Scheerpeltz, 1976
 Dianous iwakisanus Watanabe, 1984
 Dianous jaechi Puthz, 1994
 Dianous japonicus Sawada, 1960
 Dianous javanicola Puthz, 1997
 Dianous kabakovi Puthz, 1980
 Dianous karen Rougemont, 1981
 Dianous kinabalumontis Puthz, 1973
 Dianous klapperichi L. Benick, 1942
 Dianous lahu Rougemont, 1981
 Dianous lasti Puthz, 1981
 Dianous latitarsis L. Benick, 1942
 Dianous lividus L. Benick, 1929
 Dianous lobatipes Puthz, 2000
 Dianous lobigerus Champion, 1919
 Dianous loebli Rougemont, 1987
 Dianous loeblianus Puthz, 1988
 Dianous luteoguttatus Champion, 1919
 Dianous luteolunatus Puthz, 1980
 Dianous luteostigmaticus Rougemont, 1986
 Dianous malayanus Cameron, 1936
 Dianous margaretae Rougemont, 1985
 Dianous martensi Rougemont, 1983
 Dianous mendax Puthz, 2000
 Dianous meo Rougemont, 1981
 Dianous minor Champion, 1919
 Dianous morimotoi Naomi, 1988
 Dianous moritai Naomi, 1997
 Dianous nagamontium Puthz, 1981
 Dianous naicus Puthz, 1988
 Dianous nepalensis Rougemont, 1985
 Dianous niger Rougemont, 1983
 Dianous nigrocyaneus Puthz, 1997
 Dianous nigrovirens Fauvel, 1895
 Dianous nilgiriensis Puthz, 1995
 Dianous ningxiaensis
 Dianous nitidulus LeConte, 1874
 Dianous zephyrus Casey, 1884
 Dianous nokrekensis Puthz, 1997
 Dianous obliquenotatus Champion, 1921
 Dianous obscuroguttatus Cameron, 1927
 Dianous ocellatus Cameron, 1930
 Dianous ocellifer Puthz, 2000
 Dianous oculatipennis Puthz, 1980
 Dianous pallitarsis L. Benick, 1942
 Dianous philippinus Puthz, 1981
 Dianous ponticus Fagel, 1963
 Dianous psilopterus L. Benick, 1942
 Dianous punctiventris Champion, 1919
 Dianous puthzi Lundgren, 1984
 Dianous pykaranus Cameron, 1934
 Dianous radiatus Champion, 1919
 Dianous reformator Rougemont, 1980
 Dianous robustus Cameron, 1924
 Dianous rougemonti Puthz, 1988
 Dianous rougemontianus Puthz, 2000
 Dianous ruginosus Zheng, 1993
 Dianous rugipennis Puthz, 2000
 Dianous rugosipennis Puthz, 2000
 Dianous saxicola Puthz, 1974
 Dianous scabricollis Champion, 1919
 Dianous schillhammeri Puthz, 1997
 Dianous schoenmanni Puthz, 2000
 Dianous senex Puthz, 2000
 Dianous shan Rougemont, 1981
 Dianous shibatai Sawada, 1960
 Dianous siamensis Rougemont, 1983
 Dianous siberutensis Puthz, 1997
 Dianous sichuanensis Puthz, 1990
 Dianous siwalikensis Cameron, 1927
 Dianous smetanai Puthz, 1988
 Dianous socius Zheng, 1993
 Dianous spiniventris Puthz, 1980
 Dianous srivichaii Rougemont, 1981
 Dianous strabo Puthz, 1995
 Dianous striatellus L. Benick, 1932
 Dianous subtortuosus Champion, 1921
 Dianous subvorticosus Champion, 1919
 Dianous sucinigutta Puthz, 2000
 Dianous suciniguttatus Puthz, 2000
 Dianous sucininotatus Puthz, 2000
 Dianous sulcatipennis Puthz, 1998
 Dianous sulcipennis Puthz, 1995
 Dianous taiwanensis Puthz, 1971
 Dianous tiomanensis Puthz, 1997
 Dianous tonkinensis Puthz, 1968
 Dianous tortuosus Champion, 1919
 Dianous tortus Cameron, 1927
 Dianous tumidifrons Puthz, 1995
 Dianous uncinipenis Puthz, 1995
 Dianous uniformis Zheng, 1993
 Dianous variegatus Puthz, 2000
 Dianous versicolor Cameron, 1914
 Dianous verticosus Eppelsheim, 1895
 Dianous vietnamensis Puthz, 1980
 Dianous violaceus Puthz, 1997
 Dianous viridicatus Naomi, 1997
 Dianous viridicupreus Rougemont, 1985
 Dianous viridipennis Cameron, 1927
 Dianous viriditinctus Champion, 1920
 Dianous wittmeri Rougemont, 1985
 Dianous yao Rougemont, 1981
 Dianous yangae Puthz, 2000
 Dianous yinziweii
 Dianous yoshidai Naomi, 1988
 Dianous yunnanensis Puthz, 1980
 Dianous zhejiangensis Shi et Zhou, 2009

Примечания

Литература 
  doi: 10.1002/mmnd.200900025

  doi: 10.3897/zookeys.111.1431

Ссылки 
 
 

 

Steninae
Роды жесткокрылых